Sarew ist der Familienname von

Pantelej Sarew (1911–1997), bulgarischer Literaturwissenschaftler
Wladimir Sarew (* 1947), bulgarischer Schriftsteller